Данев може да се отнася за:
 Атанас Данев (?), български политик
 Иван Данев (?), български просветен деец
 Стоян Данев (1858-1949), български политик